Ра́ухфус () — немецкая фамилия:
 Раухфус, Вольфганг (1931—2005) — политик и государственный деятель ГДР
 Раухфус, Карл Андреевич (1835—1915) — российский педиатр